
Клипот, келиппот (, скорлупы) — понятие в каббале: богопротивные демонические силы или миры (ады), которые рассеивают божественный свет и питают бытие материального мира.

Перерабатывают поступающую из материального мира энергию. Компенсируют сфиры в энергии. Согласно Книге Зогар, клипот появились после разбиения сосудов Сфир в сотворении мира. По версии Натана из Газы (XVII век) клипот происходят из решимо — частичек того божественного света, который остался после цимцума. После процесса тиккун клипот будут преображены и возвращены к Богу. Являются оболочкой и  хранителями  разбитых сфир. По большинству представляют собой полигон для сфир. 

Самаэль
Таумиэль
Гагиэль
Сатариэль
Гамчикот
Голахаб
Тагирион
Хараб Серапел
Гамалиил
Нехемот

См. также 
 Основные понятия в каббале
 Тиккун
 Мессия

Примечания

Ссылки 
 Концепция Клиппот 
 Мистическая Каббала Д. Форчун — Клиппот 

Клипот
Каббалистические термины